Соревнование по водному поло на II летних Олимпийских играх прошло 11 и 12 августа. В нём участвовало 58 спортсменов, представляющих 4 страны и 7 команд. Турнир прошёл только среди мужчин.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Соревнование

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований